Nobuhisa Yamada (Fujieda, 10 de setembro de 1975) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como meia.

Carreira

Urawa Red Diamonds 
Nobuhisa Yamada se profissionalizou no Urawa Red Diamonds..

Seleção 
Nobuhisa Yamada integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Urawa 
 AFC Champions League: 2007
 J. League Campeão: 2006
 Copa do Imperador Campeão: 2005, 2006
 Supercopa do Japão Campeão: 2006

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003